Der Volksbote (Osijek)
Der Volksbote (Sombor)
Der Volksbote (Veliki Bečkerek)